Runar kan syfta på:

 Runar – manligt förnamn
 Runar Håndball – norsk handbollsklubb
 IL Runar – norsk idrottsförening